Ri – miejscowość i gmina we Francji
 ri – japońska jednostka miary długości
 ri – japoński znak pisarski